Nachfolgend sind die 581 Gemeinden Belgiens alphabetisch aufgeführt. Die Namen in der ersten Spalte sind die gängigen deutschen Namen bzw. die lokal gebräuchlichen Namen.
Bei Gemeinden mit mehreren Namen sind alle sprachlichen Varianten der in Belgien gesprochenen Sprachen in den folgenden drei Spalten angegeben. Die rechten drei Spalten enthalten Informationen über die administrative Zuordnung der Gemeinden.

!Bezeichnungen belgischer Stadte
Belgien